Gangcheng bezeichnet:

 Gangcheng (钢城区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Laiwu in der chinesischen Provinz Shandong
 Gangcheng (Gangbei) (港城镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Gangbei von Guigang im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Gangcheng (Liubei) (钢城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Liubei von Liuzhou im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Gangcheng (Shuangluan) (钢城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Shuangluan von Chengde in der chinesischen Provinz Hebei
 Gangcheng (Tiedong) (钢城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Tiedong von Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning